Adolf Lu Hitler Marak – politico indiano dello Stato del Meghalaya
 Jan Mařák – violinista e insegnante cecoslovacco
 Julius Mařák – pittore cecoslovacco
 Otakar Mařák – cantante lirico ceco